Eparquía de El Cairo puede referirse a:

 Eparquía de El Cairo de los caldeos;
 Eparquía de El Cairo de los maronitas;
 Eparquía de El Cairo de los sirios.